Curet est un nom de famille notamment porté par :

 Albin Curet (1850-1919), avocat et magistrat français;
 Alexis Rivera Curet (1982-), footballeur portoricain ;
 Raoul Curet (1920-2016), acteur français ;

Voir aussi